Sirakov kan syfta på,

Ivan Sirakov, bulgarisk orienterare. 
Nasko Sirakov, bulgarisk fotbollsspelare. 
Petko Sirakov, bulgarisk brottare. 
Zahari Sirakov, bulgarisk fotbollsspelare.